Малая Северная — река:

 Малая Северная (приток Большой Чёрной) — река в Томской области.
 Малая Северная (приток Большой Северной) — река в Кемеровской области, приток Большой Северной.
 Малая Северная (приток Северной) — река в Кемеровской области.